Delan – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kiustendił
 Delan – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim